Mustaccioli, mostaccioli, mustazzoli o mustacciuoli è il nome di diversi dolci tipici italiani:

Mastacciuoli – dolci tipici di San Giovanni in Fiore
Mustaccioli – dolci tipici partenopei
Mustazzoli – dolci tipici del Salento
'Nzuddha – dolci tipici di Reggio Calabria
Mostaccioli – dolce tipico, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale laziale
Mostaccioli – dolce tipico, riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale molisano
Mostaccioli di Scanno – dolci tipici di Scanno
Mustazzoleddus – dolci tipici di Oristano, ma diffusi in tutta la Sardegna
Mostaccioli di Monte Sant'Angelo – dolci tipici di Monte Sant'Angelo